Алень — название географических объектов.

Россия 
 Алень — деревня в Клетнянском районе Брянской области.

Франция 
 Алень — кантон в департаменте Од.
 Алень — коммуна в департаменте Од.

См. также 
 Ален

Алень — жаргонное обозначение постоянно обманываемого мужчины, которым манипулирует женщина.